Хотен:
 Хотен (имя) — славянское имя
 Хотен (богатырь) (Горден Блудович) — богатырь, один из сватов (по Оресту Миллеру)
 Хотен (мечник) — новгородский сборщик дани (мечник), известен по берестяной грамоте № 902 и двум надписям на деревянных пломбах-замках
 Хотен (посёлок) — посёлок в Сергеевском сельском поселении Дубровского района Брянской области
 Хотен Нос — персонаж граффити Новгородской Софии

См. также 
 Неревин, Хотен Станимирович — новгородский боярин, упоминающийся в летописях (1228 год)
 Хотень (значения)